Groot brandkruiddikkopje
 Klein brandkruiddikkopje